Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft fand gemeinsam mit den Herren in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg statt.

Aufstieg 
Folgende Regionalligameister stiegen auf: Hamburger Polo Club (Nord), SC Charlottenburg (Ost), HTC Stuttgarter Kickers, HC Essen (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 08/09

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2008
Hockey 2009